Джин Кент (; 1921—2013) — британская актриса.

Биография 
Джоан Милдред Саммерфилд родилась в Брикстоне (Лондон), была единственным ребёнком в семье эстрадных исполнителей Нормана Филда и Нины Норр, она начала свою театральную карьеру в 1931 году в качестве танцовщицы. Она использовала псевдоним «Джин Карр», когда она появилась в качестве хористки в Лондоне. Она подписывала контракт с Gainsborough Pictures во времена Второй мировой войны. Поворотным моментом в её карьере наступил, когда ей дали участие в драматическом фильме 1945 года «Фанни при газовом свете». Она появлялась в нескольких британских фильмах 1940-х и 1950-х годов.

Личная жизнь 
Кент была замужем за австрийским актёром Йозефе Рамарте с 1946 года до своей смерти в 1989 году. Они встретились на съемках фильма Караван. Актёр Стюарт Грейнджер был шафером на их свадьбе. Они появлялись вместе в фильмах Караван и Тротти Тру.

Смерть 
Кент умерла 30 ноября 2013 года в больнице «West Suffolk Hospital» в Бери-Сент-Эдмундс, после падения в своем доме в Уэсторпе.

Примечания

Ссылки 
 

Погибшие в результате падения с высоты